La route départementale 937, ou RD 937, sont des routes départementales de France correspondant à :
 la RD 937 en Haute-Garonne ;
 l'ancienne RN 37 de Pierremande à Péronne et d'Arras à Saint-Venant ;
 l'ancienne RN 137 en Gironde (traversée de Blaye) ;
 l'ancienne RN 537 dans les Hautes-Alpes ;
 l'ancienne RN 637 de Pau à Montgaillard.

937